XH – codice vettore IATA di Belle Air
 xh – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua xhosa